Мерва́ль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 115 км на північний схід від Парижа, 120 км на південний схід від Ам'єна, 25 км на південь від Лана.

Історія 

1 січня 2016 року Мерваль, Гленн, Лонгваль-Барбонваль, Перль, Ревійон, Восере i Віллер-ан-Преєр було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Сетваллон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Мерваль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мерваль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ена